«Вселенная» () — американский научно-популярный документальный телесериал, в основе которого лежат сюжеты, созданные с помощью компьютерной графики, для демонстрации моделей астрономических объектов Вселенной, а также интервью с экспертами в области космологии, астрономии и астрофизики. Программа создана компаниями Flight 33 Productions и Workaholic Productions.

Премьера сериала состоялась 29 мая 2007 года на канале History Channel, где до 2010 года вышли в эфир последующие 4 сезона. Начиная с 25 октября 2011 года, сериал транслировался исключительно на .

В России сериал транслируется телеканалами «History 2» и «Тайны галактики».

Сюжет 
Телесериал охватывает темы, касающиеся освоения космоса, Солнечной системы и астрономических объектов во Вселенной. Их многочисленные фотографии и видеозаписи, созданные с помощью компьютерной графики, визуализированы со слов учёных, инженеров, писателей и других экспертов. Эпизод «7 чудес Солнечной системы» и 6 сезон созданы в 3D.

Эпизоды

Сезон 1 (2007), 14 эпизодов

Сезон 2 (2007), 19 эпизодов

Сезон 3 (2008), 12 эпизодов

Сезон 4 (2009), 12 эпизодов

Сезон 5 (2010), 8 эпизодов

Сезон 6 (2011), 7 эпизодов

Сезон 7 (2012), 7 эпизодов

Сезон 8 (2014), 4 эпизодов

Сезон 9 (2015), 6 эпизодов

Примечания

Ссылки 
 
 Страница телевизионного сериала на сайте телеканала 

Документальные телесериалы США
Научно-популярные телепередачи
Программы телеканала History
Телесериалы США, запущенные в 2007 году